Giuseppe Grasser – vescovo cattolico italiano
 Elisabeth Grasser – schermitrice austriaca
 Johann Jacob Grasser – storico e archeologo svizzero